Ян Квичала ( или Hansi Kvíčala, 1868 — 11 января 1939, Прага) — чешский шахматист, мастер.

Участник крупного международного турнира в Праге (1908 г.).

Победитель 3-го конгресса Богемской шахматной ассоциации (1891 г.).

Серебряный призер турниров чешских шахматистов (оба раза позади О. Дураса).

Сыграл несколько матчей с ведущими чешскими шахматистами Я. Котрчем, О. Дурасом, К. Громадкой.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехии